Erquinghem-le-Sec, Noorderdepartement
 Erquinghem-Lys, Noorderdepartement